Kiss of Life peut désigner :

 un autre terme, en anglais, pour désigner la respiration artificielle
 Kiss of Life, une photographie ayant remporté en 1968 le prix Pulitzer, prise par le photographe américain  (1920-2009) ;
 Kiss of Life, un album du groupe de rock gothique Gene Loves Jezebel sorti en 1989 ;
 Kiss of Life,  un film franco-britannique réalisé par Emily Young, sorti en 2003 ;
 Kiss of Life, un roman publié en 2009, la suite de Generation Dead ;

Chansons 
 Kiss of Life, le troisième single du groupe anglais Sade, figurant sur leur  studio, Love Deluxe, sorti en 1992 ;
 Kiss of Life''', une chanson des Bee Gees, figurant sur l'album Size Isn't Everything, sorti en 1993
 Kiss of Life, une chanson du chanteur japonais Ken Hirai, sortie en 2001 ;
 Kiss of Life, une chanson du groupe de rock alternatif anglais originaire d'Oxford Supergrass, sortie en 2004 ;
 Kiss of Life, un single du groupe anglais Friendly Fires, sorti en 2009 ;
 Kiss of Life'', une chanson du  chanteur britannique Peter Gabriel, figuraznt sur son quatrième album solo, sorti en 1982